USS Ottawa — название двух кораблей ВМС США.

 USS Ottawa (1861) — канонерская лодка, принимавшая участие в Гражданской войне. В списках с 1861 по 1865 год.
 USS Ottawa (AKA-101) —  типа «Толланд». На службе с 8 февраля 1945 по 10 января 1947 года.